Een verkeersweg:
A13 (België)
A13 (Duitsland), zie Bundesautobahn 13
A13 (Frankrijk)
A13 (Griekenland)
A13 (Groot-Brittannië)
A13 (Italië)
A13 (Kroatië)
A13 (Letland)
A13 (Litouwen)
A13 (Luxemburg)
A13 (Nederland), zie Rijksweg 13
A13 (Oostenrijk), zie Brenner Autobahn
A13 (Portugal)
A-13 (Quebec)
A13 (Roemenië)
A-13 (Spanje)
A13 (Zwitserland)
Een chip:
Apple A13 Bionic